Серге́й Пучко́в:
 Пучков, Сергей Валентинович (род. 1962) — советский и украинский футболист, тренер.
 Пучков, Сергей Васильевич (1855—1926) — русский врач и общественный деятель, отец Александра Сергеевича Пучкова.
 Пучков, Сергей Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Пучков, Сергей Яковлевич (род. 1957) — советский и российский рок-музыкант, лидер групп «С-34» и «Доктор Роберт», участник групп «Поезд куда-нибудь» и «Апрельский марш».